Зинчу́к — фамилия. Известные носители:

 Зинчук, Александр Иванович (1920—2000) — советский дипломат.
 Зинчук, Анна Александровна (род. 1994) — белорусская легкоатлетка.
 Зинчук, Виктор Иванович (род. 1958) — российский музыкант.
 
 Зинчук, Юрий Юрьевич (род. 1967) — российский журналист.